Арцарі () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Хенцешть.
 Арцарі () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.